Епархия Факатативы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Факататива, Колумбия. Епархия Факатативы входит в митрополию Боготы. Кафедральным собором епархии Факатативы является церковь Пресвятой Девы Марии Розария.

История 
16 марта 1962 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу «Summi Pastoris», которой учредил епархию Факатативы, выделив её из архиепархии Боготы и епархии Сипакиры. В этот же день епархия Факатативы вошла в митрополию Боготы.

В 1971 году в епархию Факатативы перешло три прихода из епархии Сипакиры.

29 марта 1984 года епархия Факатативы передала часть своей территории для возведения новой епархии Ла-Дорады-Гвадуаса.

Ординарии епархии 
 епископ Raúl Zambrano Camader (26.04.1962 — 18.12.1972)
 епископ Hernando Velásquez Lotero (27.04.1973 — 18.05.1985)
 епископ Luis Gabriel Romero Franco (15.04.1986 — 13.11.2010)
 епископ Luis Antonio Nova Rocha (13.11.2010 — † 9.04.2013)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Summi Pastoris, AAS 55 (1963), стр. 140

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии